

Наговіцино — присілок, Дебьоський район, Удмуртія
 Наговіцино — присілок, Талдомський район, Московська область